Dies ist eine Liste von Vulkanen in Äthiopien, die während des Quartärs mindestens einmal aktiv waren.

Siehe auch 
 Liste von Vulkanen
 Liste von Bergen in Äthiopien

Weblinks 
 Smithsonian Institution - Global Volcanism Program: Worldwide Holocene Volcano and Eruption Information

Einzelnachweise 

Athiopien
!